Бурк-Ашар () — коммуна на севере Франции, регион Нормандия, департамент Эр, округ Берне, центр одноименного кантона. Расположена в 33 км к юго-западу от Руана и в 53 км к северо-западу от Эврё. Через территорию города проходит автомагистраль А13 "Нормандия".

Население (2018) — 3 945 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Ло XIV-XVI веков
 Здание мэрии XIX века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,3 %
 промышленность — 2,8 %
 строительство — 8,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 53,3 %
 государственные и муниципальные службы — 35,3 %

Уровень безработицы (2017) — 9,6 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Эр — 13,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 620 (Франция в целом — 21 730, департамент Эр — 21 700).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Бурк-Ашара с 2020 года занимает Жозетт Симон (Josette Simon). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею независимый список победил в 1-м туре, получив 52,40 % голосов.

Города-побратимы 
  Шёнвальд, Германия

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея